Гирс — шведская фамилия.

Известные носители 
 
 Гирс, Алексей Фёдорович (1871—1958) — российский государственный деятель, губернатор Киева, Минска и Нижнего Новгорода.
 Гирс, Владимир Константинович (1861—1918) — адмирал ВМФ Российской империи.
 
 Гирс, Дмитрий Константинович (1836—1886) — русский писатель и журналист.
 Гирс, Игорь Владимирович (1902—1976) — учёный, инженер-кораблестроитель, специалист в области гидродинамики корабля. Сын В. К. Гирса.
 Гирс, Илларион Игоревич (род. 5 октября 1981 года) — латвийский юрист и правозащитник, один из лидеров партии «За родной язык!»
 Гирс, Константин Александрович (1829—1888) — контр-адмирал; похоронен на Митрофаниевском кладбище города Санкт-Петербурга.
 Гирс, Михаил Николаевич (1856—1932) — российский дипломат.
 
 Гирс, Фёдор Карлович (1824—1891) — российский государственный деятель, действительный тайный советник.

Другое 
 ГИРС — гидроимпульсные распылительные системы.
 Гирса, Вацлав — чехословацкий дипломат.

Примечания